Jars steht für:

 Jars, Gemeinde im Département Cher, Frankreich
 RS-24 Jars, russische Interkontinentalrakete, siehe RS-24 (Rakete)

Jars ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Jars (1732–1769), französischer Ingenieur und Metallurg
 Marie Le Jars de Gournay (1565–1645), französische Schriftstellerin, Philosophin und Frauenrechtlerin, siehe Marie de Gournay

Siehe auch:
 Jars of Clay, christliche Rockband aus den Vereinigten Staaten
 Ebene der Steinkrüge (englisch Plain of Jars), UNESCO-Welterbestätte in Laos